RPC (ang. remote procedure call) – zdalne wywołanie procedury (oprogramowanie komputerowe)
 RPC (ang. resistive plate chamber) – komora płytowo-oporowa, rodzaj detektora cząstek elementarnych